Der Europapokal der Landesmeister für Frauen 1969/70 war die 9. Auflage des Wettbewerbs. Im Finale in Bratislava siegte das sowjetische Team Spartak Kiew gegen den DDR-Vertreter SC Leipzig. Für Spartak Kiew war es der erste Titel, dem in den nächsten Jahren zwölf weitere folgten.

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_CC_1970.html

Handball-Europapokal (Frauen)
Handballsaison 1969/70